Just a friend (Sandy Coast) - single van de Nederlandse band Sandy Coast
 Just a Friend (Biz Markie) - single van de Amerikaanse zanger Biz Markie
 Just a Friend 2002 - single van de Amerikaanse zanger Mario